Mikael Appelgren est le nom d'au moins deux personnes :

Mikael Appelgren, né en 1961, joueur de tennis de table suédois.
Mikael Appelgren, né en 1989, joueur de handball suédois.